Trivulzio ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Trivulzio (um 1485–1548), Kardinal

 Cesare Trivulzio, italienischer und französischer Bischof
 Cristina Trivulzio Belgiojoso (1808–1871), italienische Freiheitskämpferin, Historikerin und Journalistin
 Ercole Teodoro Trivulzio (1620–1664), Reichsfürst, Principe di Musocco
 Gian Giacomo Trivulzio (1436–1518), italienisch-französischer Heerführer und Marschall von Frankreich
 Giangiacomo Teodoro Trivulzio (1597–1656), Kardinal
 Giorgio Pallavicino Trivulzio (1796–1878), italienischer Politiker und Freiheitskämpfer während des Risorgimento
 Giovanni Antonio Trivulzio (Kardinal, 1457) († 1508), italienischer Kardinal 
 Ippolita Trivulzio (1600–1638), Fürstin von Monaco
 Pomponio Trivulzio, Gouverneur von Lyon
 Scaramuccia Trivulzio (um 1465–1527), Kardinal
 Teodoro Trivulzio (1456–1532), italienisch-französischer Heerführer und Marschall von Frankreich
sowie
 Trivulzio (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelshaus

Trivulzio steht für:
 Codex Trivulzianus, eine Sammlung von Blättern mit Notizen, Skizzen und Zeichnungen von Leonardo da Vinci